Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le SU Agen.

Format et règlement 

Durant la première phase de la compétition, les formations, réparties en sept poules de quatre équipes, s'affrontent en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Les vainqueurs de chaque poule, les deuxièmes participent aux huitièmes de finale, ainsi que le meilleur troisième. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Phase de qualification

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Dax (16 points) contre Tarbes (12), Agen (16) contre Graulhet (12), Perpignan (16) contre Pau (12), Toulon (15) contre La Rochelle (12), Biarritz (15) contre Béziers (12), Narbonne (14) contre Montferrand (12), Carcassonne (14) contre Bayonne (12) et Romans (14) contre Aurillac (12).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1982-1983
Rugby à XV en 1982
Rugby à XV en 1983
Sport en France en 1982
Sport en France en 1983